Lillesjön (Lillesjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skåne
Lillesjö (Näsums socken, Skåne), sjö i Bromölla kommun,  (3,66 ha)
Lillesjö (Röke socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun, 
Lillesjö (Skurups socken, Skåne), sjö i Skurups kommun,

Blekinge
Lillesjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,

Halland
Lillesjö (Abilds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (3,94 ha)
Lillesjö (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lillesjö (Frillesås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun, 
Lillesjö (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lillesjö (Släps socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun, 
Lillesjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Lillesjön (Slättåkra socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Lillesjön (Ullareds socken, Halland, 633953-131685), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lillesjön (Ullareds socken, Halland, 633992-131600), sjö i Falkenbergs kommun,

Småland
Järsnäsa Lillesjö, sjö i Jönköpings kommun,  (13,3 ha)
Lillesjö (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (8,91 ha)
Lillesjö (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (26,4 ha)
Lillesjö (Tutaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (5,22 ha)
Lillesjön (Aringsås socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Lillesjön (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (3,1 ha)
Lillesjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (5,75 ha)
Lillesjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (6,6 ha)
Lillesjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lillesjön (Bälaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (9,85 ha)
Lillesjön (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (7,88 ha)
Lillesjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Lillesjön (Hamneda socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (22,6 ha)
Lillesjön (Holkaryd-Sunnerby, Nydala socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (10,4 ha)
Lillesjön (Hättebo-Intäkt, Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (11,9 ha)
Lillesjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (26,7 ha)
Blängsbo Lillesjö, sjö i Hylte kommun, 
Lillesjön (Jälluntofta socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Lillesjön (Källeryds socken, Småland, 636687-136891), sjö i Gnosjö kommun,  (31,3 ha)
Lillesjön (Källeryds socken, Småland, 637430-137236), sjö i Gnosjö kommun, 
Lillesjön (Kärda socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (4 ha)
Lillesjön (Lannaskede socken, Småland, 635696-144712), sjö i Vetlanda kommun,  (3,94 ha)
Lillesjön (Lannaskede socken, Småland, 636249-144386), sjö i Vetlanda kommun, 
Lillesjön (Lommaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (10,4 ha)
Lillesjön (Långaryds socken, Småland, 633131-135461), sjö i Hylte kommun, 
Lillesjön (Långaryds socken, Småland, 633177-135724), sjö i Hylte kommun,  (4,6 ha)
Lillesjön (Långemåla socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun,  (23,6 ha)
Lillesjön (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (47,8 ha)
Lillesjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,1 ha)
Lillesjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (46,5 ha)
Lillesjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (69,4 ha)
Lillesjön (Skärstads socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (6,43 ha)
Lillesjön (Stengårdshults socken, Småland, 638108-138317), sjö i Gislaveds kommun,  (38,3 ha)
Lillesjön (Stengårdshults socken, Småland, 638161-137737), sjö i Gislaveds kommun,  (13 ha)
Lillesjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (11,4 ha)
Lillesjön (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (4,35 ha)
Lillesjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (22,8 ha)
Lillesjön (Öjaby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (1,15 km²)

Västergötland
Lillesjö (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Lillesjö (Istrums socken, Västergötland), sjö i Skara kommun, 
Lillesjö (Ljungsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (14,1 ha)
Lillesjön (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,92 ha)
Lillesjö (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lillesjön (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun, 
Lillesjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Lillesjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lillesjön (Breviks socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Lillesjön (Ekby socken, Västergötland), sjö i Mariestads kommun, 
Lillesjön (Gällstads socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (1,56 ha)
Lillesjön (Halna socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Lillesjön (Holsljunga socken, Västergötland, 636924-132984), sjö i Svenljunga kommun,  (5,96 ha)
Lillesjön (Holsljunga socken, Västergötland, 637168-132861), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillesjön (Horla socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Lillesjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillesjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Lillesjön (Kölaby socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Lillesjön (Larvs socken, Västergötland), sjö i Vara kommun, 
Lillesjön (Liareds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (7,26 ha)
Lillesjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillesjön (Norra Kyrketorps socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun, 
Lillesjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Lillesjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Lillesjön (Södra Härene socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Lillesjön (Timmele socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Lillesjön (Tämta socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lillesjön (Undenäs socken, Västergötland, 650816-142114), sjö i Karlsborgs kommun,  (9,36 ha)
Lillesjön (Undenäs socken, Västergötland, 650838-143604), sjö i Karlsborgs kommun, 
Lillesjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Lillesjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Bohuslän
Lillesjön (Hede socken, Bohuslän, 649786-126430), sjö i Munkedals kommun,  (1 ha)
Lillesjön (Hede socken, Bohuslän, 650324-126715), sjö i Munkedals kommun,  (2 ha)
Lillesjön (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1 ha)

Dalsland
Lillesjön (Frändefors socken, Dalsland), sjö i Vänersborgs kommun,  (18,7 ha)
Lillesjön (Skålleruds socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (23,1 ha)
Lillesjön (Sundals-Ryrs socken, Dalsland), sjö i Vänersborgs kommun,  (5,13 ha)
Lillesjö (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (6,93 ha)

Se även
Lillsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn